Alessandro Zampedri (1969) – pilota automobilistico italiano
 Fernando Zampedri (1988) – calciatore argentino
 Vittorio Zampedri (1911-1943) – calciatore italiano